Guy Forget est le nom de :
 Guy Forget, journaliste et homme politique mauricien né en 1902 et mort en 1972.
 Guy Forget, joueur de tennis français né en 1965.